Claudio Franco (Rosario, 27 de enero de 1969) es un saxofonista, exmiembro de la banda Rescate. 

A los 11 años estudió piano con el maestro J. Coletti. Es egresado de la escuela de música de la Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario, con los títulos de Saxofonista, Licenciado y profesor de Saxo. Tomó clases con Mario Olivera, reconocido saxofonista de la ciudad, y estudió armonía e improvisación con Juan Carlos Silvera, pianista de primer nivel.

Formó parte de distintas agrupaciones de música popular como: "La orquesta de jazz" dependiente de la Universidad de Rosario, "Kerigma" (Jazz Fusión), "Vientango" (cuarteto de tango) y Rescate (Rock Gospel).

Grabó como sesionista en producciones de distintos estilos como el Tango, Jazz, Gospel Praise, Gospel Rock y Folklore argentino. Fue profesor en distintos institutos de enseñanza musical y actualmente dicta clases en forma particular.

Enlaces externos 

Sitio web oficial de Claudio Franco

Alumnado de la Universidad Nacional de Rosario
Músicos de Argentina del siglo XX
Músicos de Argentina del siglo XXI
Músicos de Rosario
Profesores de Argentina
Saxofonistas de Argentina